Момотенко Дмитро Васильович ( 1988 р.) — український футболіст, захисник, гравець молодіжної збірної України (U-19) та (U-21) (2007—2008 рр.)
 Момотенко Микола Петрович — депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.
 Момотенко Олександр Іванович — учасник німецько-радянської війни, Герой України.